Green Lake (Wisconsin), plaats in Wisconsin, Verenigde Staten
 Green Lake (Seattle), meer nabij Seattle, Verenigde Staten